David L. Crowley é um ator norte-americano conhecido por ter interpretado Lou Welch, um dos oficiais na força de segurança da estação espacial Babylon 5 na série de televisão de ficção científica Babylon 5.

Filmografia 
 First Blood.
 Out of the Blue

Atores dos Estados Unidos